Agamestore – re di Atene
 Agamestore – poeta